Го́рный — микрорайон в составе Советского района города Волгограда. Бывший административный центр Горнополянского сельского поселения.

История 
Законом Волгоградской области от 30 ноября 2006 года 1333-ОД из состава Городищенского района исключено Горнополянское сельское поселение. Все населённые пункты, входившие в него, были включены в состав Волгограда (посёлки Горный, Майский, Водный, Гули Королёвой).

Бывший посёлок городского типа в марте 2010 года включён в состав Советского района города Волгограда как микрорайон.

География 
Находится у балки Елхина, впадающей в Волгу, Варваровское водохранилище.

Инфраструктура 
Садовые товарищества.

Транспорт 
Автодорога 18Н-8-2.

Примечания 

Исторические районы Волгограда
Бывшие посёлки городского типа Волгоградской области
Населённые пункты, вошедшие в состав Волгограда
населённые пункты, упразднённые в 2010 году